|-
| (41801) 2000 WG22||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41802) 2000 WD24||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41803) 2000 WR24||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41804) 2000 WA30||||23 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (41805) 2000 WC30||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41806) 2000 WF32||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41807) 2000 WS33||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41808) 2000 WG34||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41809) 2000 WX34||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41810) 2000 WG35||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41811) 2000 WK35||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41812) 2000 WP35||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41813) 2000 WY35||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41814) 2000 WP36||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41815) 2000 WU36||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41816) 2000 WN38||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41817) 2000 WX40||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41818) 2000 WC41||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41819) 2000 WK44||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41820) 2000 WT45||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41821) 2000 WU45||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41822) 2000 WW47||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41823) 2000 WZ47||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41824) 2000 WQ48||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41825) 2000 WZ48||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41826) 2000 WH49||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41827) 2000 WN49||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41828) 2000 WM50||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41829) 2000 WU53||||27 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41830) 2000 WT56||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41831) 2000 WN57||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41832) 2000 WB58||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41833) 2000 WE58||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41834) 2000 WL58||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41835) 2000 WO58||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41836) 2000 WP58||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41837) 2000 WS58||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41838) 2000 WK59||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41839) 2000 WO59||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41840) 2000 WS59||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41841) 2000 WF60||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41842) 2000 WO60||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41843) 2000 WX70||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41844) 2000 WO72||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41845) 2000 WW83||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41846) 2000 WB86||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41847) 2000 WK86||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41848) 2000 WM86||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41849) 2000 WS86||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41850) 2000 WF87||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41851) 2000 WK87||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41852) 2000 WN87||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41853) 2000 WY87||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41854) 2000 WF88||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41855) 2000 WV89||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41856) 2000 WL90||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41857) 2000 WU91||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41858) 2000 WU93||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41859) 2000 WD95||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41860) 2000 WW95||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41861) 2000 WH96||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41862) 2000 WK96||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41863) 2000 WU96||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41864) 2000 WC97||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41865) 2000 WW97||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41866) 2000 WX97||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41867) 2000 WB99||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41868) 2000 WH99||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41869) 2000 WK99||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41870) 2000 WV99||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41871) 2000 WD100||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41872) 2000 WJ100||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41873) 2000 WR100||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41874) 2000 WY100||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41875) 2000 WZ100||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41876) 2000 WB101||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41877) 2000 WE103||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41878) 2000 WH104||||27 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41879) 2000 WO104||||28 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41880) 2000 WR107||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41881) 2000 WH109||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41882) 2000 WD111||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41883) 2000 WF111||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41884) 2000 WO113||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41885) 2000 WA115||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41886) 2000 WM115||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41887) 2000 WW115||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41888) 2000 WC118||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41889) 2000 WF118||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41890) 2000 WM118||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41891) 2000 WC119||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41892) 2000 WS119||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41893) 2000 WU119||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41894) 2000 WH121||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41895) 2000 WJ121||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41896) 2000 WN123||||29 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41897) 2000 WP123||||29 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41898) 2000 WN124||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41899) 2000 WY124||||27 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (41900) 2000 WV126||||16 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|}

41800